Shi kan som auktorsförkortning betyda:

 Fu-Ming Shi
 Hai-tao Shi
 Li Shi
 Shidi Shi

Robotskapade auktorsförkortningar